Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Per Hjertquist 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (secondo turno)
 Tom Okker (campione)
 David Schneider (quarti di finale)
 Ray Moore (secondo turno)

 Mike Cahill (secondo turno)
 Michael Grant (secondo turno)
 Assente
 Per Hjertquist (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1979